Une salutation est une manière d'agir, destiné à adresser une marque de reconnaissance, de respect envers une ou plusieurs personnes rencontrées physiquement ou seulement virtuellement (par exemple, lors d'une correspondance). Le salut peut s'effectuer au travers d'un acte de langage, éventuellement performatif. En français, le mot « salut » peut servir d'interjection pour saluer une personne dont on est familier. En langage SMS, l'abréviation de salut est « slt ».

Plus ou moins contraint par les normes culturelles et sociales, le salut peut prendre une forme relativement codifiée dans certains contextes, qu'il s'agisse d'exprimer son respect à un individu, à un groupe d'individus ou à une institution (e.g., le drapeau national). On peut ainsi mentionner : 
 Dans les contextes militaire et paramilitaire :
 le salut maritime ;
 le salut militaire ; 
 le salut romain 
 le salut de Bellamy est un ancien salut au drapeau en Amérique du Nord ;
 le salut fasciste.
 le salut scout.

Sport et arts 
 le salut des deux compétiteurs avant la rencontre dans les sports individuels, notamment dans les arts martiaux où l'entrée sur le tatami peut aussi être accompagné d'un salut ; 
 le salut des capitaines d'équipes de sports collectifs ;
 le salut de la troupe adressé au public à la fin d'une représentation au théâtre.

Religion 

 Les religions intègrent souvent dans leurs pratiques une forme de salutation aux divinités. C'est ainsi le sens qu'il faut donner au Je vous salue Marie, prononcé par l'ange Gabriel lors de l'Annonciation et repris dans la prière catholique de l'Ave Maria.
 Le Salut du Saint-Sacrement est un acte de piété catholique chanté durant l'office liturgique du soir et qui se termine par la bénédiction du Saint-Sacrement.

Christianisme 

 D'un point de vue théologique, le salut est une notion complexe qui désigne la promesse éternelle accordée par Dieu.
 D'un point de vue chrétien, le salut désigne la vie éternelle avec Dieu, par et dans le Christ. Positivement, il est décrit comme illumination, divinisation, adoption filiale..., négativement le salut est décrit comme libération...
 En théologie, l'étude du salut est appelée sotériologie.
 L'Armée du salut est un mouvement religieux protestant.
 Le Salut pour les morts est une doctrine mormonne.

Patronyme 
Jean Salut, ancien joueur de rugby à XV.

Toponyme 
 Abbaye Notre-Dame-du-Port-du-Salut, en Mayenne. C'est le lieu d'origine du Port-Salut, un fromage de la filiale du groupe Bel, fabriqué alors entre 1815 et 1957 ;
 Îles du Salut, rattachées à la Guyane ;
 Salut, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie ;
 Salut, un village dans l'île de Lombok en Indonésie ;
 La Montagne du Salut à Caudan dans le Morbihan ;
 La Montagne du Salut en Californie.

Culture 
Beaucoup de titres de revues, de chansons, d'émissions télévisées intègrent le mot salut, manière familière et affectueuse de dire bonjour ou au revoir :
 Salut, album de Michel Sardou sorti en 1997 ;
 Salut, chanson à succès extraite de cet album ;
 Salut, chanson de Joe Dassin sortie en 1975 extraite de l'album Joe Dassin (Le Costume blanc) ;
 Le Salut (Levity), film franco-américain réalisé en 2003 par Ed Solomon ;
 Salut à toi, pays de nos aïeux, hymne national du Togo ;
 Fair Antigua, We Salute Thee, hymne national d'Antigua-et-Barbuda ;
 L'Auberge du Salut, feuilleton télévisé gabonais ;
 Salut, Bonjour! et Salut Bonjour Week-end, émissions de télévision matinales québécoises ;
 Salut d'amour, série télévisée sud-coréenne ;
 Salut l'artiste, film français ;
  ;
 Salut les Musclés, sitcom française ;
 Salut les Terriens !, émission de télévision française ;
 Salut Ô productions, maison de production musicale ;

 Salut à toi, chanson de l'album Concerto pour détraqués du groupe Bérurier noir ;

 Peinture
 Salut, tableau peint par Thomas Eakins en 1898.

Titre d'organisation 
 Salut public (homonymie)
 Comité de salut public, organe du gouvernement lors de la Révolution française.
 Armée islamique du salut, groupe terroriste. 
 Front islamique du salut, formation politique algérienne.
 Mouvement patriotique du Salut, parti politique tchadien.

Notes et références 

en:Salvation (disambiguation)